Bielmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Bielmeier (1901–1958), deutscher Politiker (BP), MdL Bayern
 Bernd Bielmeier (* 1959), deutscher Fußballspieler, DDR
 Franz Bielmeier (* 1960), deutscher Musiker
 Karl Bielmeier (1915–1941), deutscher Fußballspieler
 Roland Bielmeier (1943–2013), deutscher Sprachwissenschaftler
 Stefan Bielmeier (* 1966), deutscher Volkswirt, Chefvolkswirt der DZ Bank
 Stefanie Bielmeier (* 1954), deutsche Schriftstellerin und Kunsthistorikerin